L'édition masculine 2021 du tournoi de tennis d'Astana se déroule du 20 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Mackenzie McDonald, du Chilien Cristian Garín et du Français Adrian Mannarino. Ils sont respectivement remplacés par Carlos Taberner, Ričardas Berankis et Daniel Elahi Galán.

Lauréats 
Le Sud-Coréen Kwon Soon-woo remporte le tournoi en battant en finale James Duckworth. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Santiago González et Andrés Molteni décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Jonathan Erlich et Andrei Vasilevski. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Astana (WTA 2021)
 Tournoi de tennis d'Astana
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
 
 

ATP 2021
Astana
Sport au Kazakhstan en 2021
Tennis en septembre 2021
Astana